Holly Brooks (ur. 17 kwietnia 1982 w Seattle) – amerykańska biegaczka narciarska. Dotychczas jej najlepszym rezultatem jest 5. miejsce w zawodach o Puchar Świata w Gällivare. Startowała na igrzyskach olimpijskich w 2010, jednak jej najlepszym indywidualnym osiągnięciem było zajęcie 36. miejsca w biegu na 30 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
(drużynowo)

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 3.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Blog Holly Brooks
 Statystyki na stronie FIS-u
 Profil na stronie U.S. Ski Team
 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Seattle